Léa Callon (née en 1996), gymnaste française
 Michel Callon
 Pierre Jules Callon, dit Jules Callon (1815-1875), ingénieur polytechnicien français
 Pierre Nicolas Callon, ingénieur français
 Charles Georges Callon (1852-1937), polytechnicien devenu ingénieur des ponts et chaussées

Références 

Homonymie de patronyme